Месич — сербская и хорватская фамилия:

 Месич, Марко — последний командир Хорватского легиона, перешедший на сторону СССР
 Месич, Степан — премьер-министр, затем президент Хорватии

 Месич (село, Сербия)
 Месич — монастырь в Сербии.